Segna – città della Croazia
 Alvise da Segna – pittore italiano
 Francesco Segna – cardinale italiano
 Pini Segna – fumettista italiano